Lutsu peut faire référence à : 
 Lutsu, un village de la commune de Kose du comté de Harju en Estonie.
 Lutsu, un village de la commune de Valga en Estonie.